

Sigle 
Scanning transmission electron microscopy – un tipo di microscopio elettronico a trasmissione
Spatiotemporal Epidemiological Modeler
Science, Technology, Engineering and Mathematics - termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche
STEM (azienda) Società Trentina Elettro Meccanica  -  storica azienda trentina

Geografia 
 Stem – città della Carolina del Nord

Musica 
 Stem – singolo di DJ Shadow
 Stem  –  singolo di Ringo Sheena